Dans le domaine du jeu, une partie est le temps écoulé entre le moment où les joueurs commencent à jouer à un jeu et le moment où ils délaissent celui-ci.

Généralement une partie n'est suspendue que pour des pauses relativement courtes. Cependant, dans le domaine du jeu vidéo, une partie peut être interrompue pour un temps illimité, puis reprise à volonté grâce au système de sauvegarde.

Voir aussi

Liens internes 
Partie (jeu vidéo)
Partie terminée ou Game Over
Partie à l'aveugle
Compétition sportive
Ouverture (jeu d'échecs)

Lexique du jeu